Loke steht für:

 Mount Loke, Berg im Viktorialand, Antarktika

Loke ist der Familienname folgender Personen:
 Lilian Loke (* 1985), deutsche Autorin
 Marie Elise Loke (1870–1916), niederländische Romanistin

Siehe auch:
 Løke
 Lokehellene, Felsenkliff im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Loki (Begriffsklärung)